Крутец — деревня в Саратовском районе Саратовской области России. С апреля 2021 года входит в состав городского округа город Саратов.

География 
Расположена на юго-западе Саратовского района. Расстояние до административного центра села Синенькие - 9 км, до областного центра составляет 36 км. С городом Саратов деревня связана автодорогой с твёрдым покрытием. В населённом пункте расположены две улицы: Набережная и Садовая. Также к территории деревни относятся территории одиннадцати садовых некоммерческих товарищества.

Население 

На 1 января 2020 год в деревне проживало 10 человек, по национальному составу все русские.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с. 
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки  
 Официальный сайт Саратовского района
 Официальный сайт Синеньского муниципального образования

Населённые пункты Саратовского района